Cereté kan syfta på:

Colombia 

 Cereté (kommun), Córdoba, 
 Cereté (ort), Córdoba,